Анто́н Анто́нов: Антонов, Антон Андреевич (род. 1998) — российский футболист.
 Антонов, Антон Антонович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Антонов, Антон Олегович (род. 1983) — российский ватерполист.

Примечания